Désiré François Laugée (1823 - 1896), un peintre français ;
 son fils, Georges Laugée (1852 - 1937), un peintre français.